Judgement (àlbum), àlbum del grup de música electrònica VNV Nation
 Judgement (pel·lícula), pel·lícula de Chan-wook Park